The Swarm (film) - een rampenfilm
The Swarm (achtbaan) - een achtbaan in Thorpe Park